

Persone 
Paganini – cognome italiano
Ercole Paganini – compositore italiano
Ettore Paganini – pittore italiano
Luca Paganini – calciatore italiano
Luciano Paganini – calciatore italiano
Niccolò Paganini – violinista, compositore e chitarrista italiano
Paganino Paganini – tipografo ed editore italiano
Paolo Paganini – giornalista italiano
Paolo Paganini – calciatore italiano
Raffaele Paganini – ballerino e attore teatrale italiano
Roberto Paganini – politico italiano
Sara Paganini – artista marziale italiana

Cinema
Paganini  – cortometraggio del 1910 diretto da Albert Capellani
Paganini  – film del 1923 diretto da Heinz Goldberg
Paganini  (Gern hab' ich die Frau'n geküßt) – film del 1934 diretto da E.W. Emo
Paganini  – film del 1989 diretto da Klaus Kinski

Televisione
Paganini – miniserie televisiva del 1976 diretta da Dante Guardamagna

Musica 
Paganini – album dei Buio Pesto del 2002
Premio Paganini – concorso internazionale di violino

Altro 
 Paganini – motonave italiana varata nel 1928 ed affondata nel 1940
 Cima Paganini – montagna delle Alpi Marittime
2859 Paganini – asteroide della fascia principale
Paganini – rivista di Genova